Jméno a příjmení Jehuda Gil'ad nebo Yehuda Gil'ad má více nositelů:

 Jehuda Gil'ad (politik) (* 1955) – izraelský politik
 Jehuda Gil'ad (hudebník) – izraelsko-americký hráč na klarinet